Safety – punkty w futbolu amerykańskim
 Safety – pozycja w futbolu amerykańskim